

Personen 
 Alexander Gordon Laing, Brits ontdekkingsreiziger
 Gordon Laing (coureur), Australisch motorcoureur
 Gordon Laing (musicus), Brits fagotspeler
 Leslie Laing, Jamaicaans atleet
 Ronald Laing, Brits psychiater

Overig 
 Laing (band), Duitse band
 Laing (Indonesië), dorp in Indonesië